Kőszeg steht für:

 Kőszeg (deutsch Güns), Stadt in Ungarn
 Kleingebiet Kőszeg, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
 Kreis Kőszeg, Kreis in Ungarn

Siehe auch:
 Kőszegi